CES kan syfta på:
 CES - en elektronikmässa i Las Vegas i Nevada, se Consumer Electronics Show
 CES - ett överföringssätt inom tele- och datorkommunikation, se Circuit Emulation Service